«Ра́дуга» () — учёно-литературный и политический журнал, выходивший в Феодосии с 1860 по 1862 год.

История 
Журнал является продолжением основанного в 1855 году в Париже и перенесённого в Россию журнала на армянском и французском языках La colombe du Massis.

Выходил ежемесячно на русском и французском языках при халибовском армянском училище в Феодосии под редакцией В. Струбинского.

Основной аудиторией «Радуги» были представители армянской интеллигенции. Журнал стремился к объединению армян, живших в различных странах, в единую нацию, ставил своей целью просвещение армян.

Ссылки 
 
 

Журналы Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1860 году